Виктор Николаевич Малов — сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации, подполковник милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей при задержании особо опасных вооружённых преступников, кавалер ордена Мужества (посмертно).

Биография 
Виктор Николаевич Малов родился 15 января 1958 года в селе Савво-Борзя (ныне — Александрово-Заводский район Забайкальского края, в то время — Читинской области). В 1976—1978 годах проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил СССР. Демобилизовавшись, в августе 1978 года Малов поступил на службу в органы внутренних дел СССР. На протяжении почти тридцати лет служил в различных подразделениях ГАИ-ДПС-ГИБДД Читинской области. Начав службу обычным инспектором дорожного надзора Александрово-Заводского районного отдела внутренних дел, он в феврале 1994 года возглавил отделение ГИБДД ОВД Могочинского района Читинской области.

В ночь с 14 на 15 марта 2005 года на пограничной заставе «Амурская», расположенной на территории Могочинского района, группа солдат-срочников второго года службы завладела огнестрельным оружием и большим запасом боеприпасов. Расстреляв двух офицеров-пограничников — командира заставы старшего лейтенанта Дениса Мармылёва и его заместителя старшего лейтенанта Вячеслава Марченко, а также сотрудника Федеральной службы безопасности России капитана Александра Курочкина, они дезертировали с заставы и скрылись на автомашине «УАЗ-469». Как сообщалось впоследствии, данные офицеры проводили в отношении данных военнослужащих следственные действия, имея основания подозревать их в неуставных взаимоотношениях с солдатами первого года службы. Информация об этом поступил в райотдел милиции рано утром. Малов с группой милиционеров на автомашине «Нива» выехал в направлении реки Шилки, куда, предположительно, двигались дезертиры-убийцы. Преступники были обнаружены на лесной дороге приблизительно в шестнадцати километрах от посёлка Таптугары Могочинского района.

Завидев преследователей, дезертиры на своей машине протаранили «Ниву» милиционеров, а затем открыли по ним огонь из похищенных автоматов. Малов был тяжело ранен в грудь, но продолжал вести огонь из табельного оружия, пока не погиб. Погибли и его товарищи — старший лейтенант милиции Игорь Крупа и лейтенант милиции Цырен Цыренжапов. Однако, пожертвовав собственными жизнями, они сумели вывести из строя транспорт преступников, не дав им возможности скрыться. Вскоре дезертиры были блокированы в лесу другими группами милиционеров. Один из них — Александр Екимов — застрелился при попытке задержания, все прочие были захвачены и предстали перед судом. Бывшие пограничики были признаны виновными в совершении 6 убийств, один из них — Дмитрий Марченко — был приговорён к пожизненному лишению свободы, Альберт Юзеев и Руслан Тюрин получили соответственно по 20 и 10 лет лишения свободы.

Похоронен с воинскими почестями и при большом стечении народа на кладбище города Могоча Забайкальского края.

Указом Президента Российской Федерации подполковник милиции Виктор Николаевич Малов посмертно был удостоен ордена Мужества.

Память 
 В честь подполковника Малова названа улица в городе Могоча Забайкальского края.
 Навечно зачислен в списки личного состава ОВД Могочинского района.

Примечания 

Милиционеры СССР
Подполковники милиции (Россия)
Похороненные в Могоче